Desmit ist der Familienname folgender Personen:

 Didier Desmit (* 1950), belgischer Comiczeichner
 Gilbert Desmit (* 1937), belgischer Schwimmer

Siehe auch:
 DeSmith